Rote Linie bzw. die englische Bezeichnung Red Line steht für:

Bahnverkehrslinien:

 Red Line (MBTA), U-Bahn in Boston und Umgebung
 Red Line (Bangkok), S-Bahn-Linie
 Red Line (Chicago), Hochbahnlinie
 Red Line (Los Angeles), U-Bahn-Linie
 Red Line (Cleveland), Schnellbahn
 Red Line, Stadtbahnlinie in Dallas/Texas und Umgebung
 Röda linjen (Stockholm), U-Bahn
 Sokolnitscheskaja-Linie, Metro Moskau
 Linie 1 (Metro Baku)
 Linie 1 (Metro Delhi)
 Rote Linie (Stadtbahn Tel Aviv)

Sonstiges:

 Klett Red Line, Englischlehrwerksreihe für die Realschule
 Red Line (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Red Line (Band), eine Band
 Red Line – Volles Risiko, US-amerikanischer Actionthriller von John Sjogren von 1996
 Die rote Linie – Widerstand im Hambacher Forst, deutscher Dokumentarfilm von 2019
 Red Line, Originaltitel und Alternativtitel eines US-amerikanischen Thrillers mit dem deutschen Titel U-Bahn – Nächster Halt: Terror aus dem Jahr 2013
 Veterinärzäune im südlichen Afrika, umgangssprachlich als „rote Linie“ oder “Red Line” bezeichnet
 In der Politik, vor allem im Plural und in Verbindung mit „Überschreitung“: ein gesellschaftlich-politisches Tabu

Siehe auch:

 Rote Liniennummer
 Rote-Linie-Maler
 Rote Linie 7000
 Red Line Agreement